W Polsce 
 Idalin – wieś w woj. lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Idalin – dzielnica miasta Radom
 Idalin – gromada